San Clemente ima više značenja:
 San Clemente, Bologna
 San Clemente, Caserta
 San Clemente, Firenze
 San Clemente, Frosinone
 San Clemente, Pescara
 San Clemente, Rieti
 San Clemente, Rimini
 San Clemente, Teramo
 San Clemente, Terni
 San Clemente, Trapani